Allsvenskan 2002/2003 kan syfta på:

Allsvenskan i bandy 2002/2003
Allsvenskan i bandy för damer 2002/2003
Allsvenskan i ishockey 2002/2003